Гималайская салангана () — вид птиц семейства стрижиных. Довольно крупный стриж с вильчатым хвостом, тёмно-коричневым оперением сверху и бледно-серым снизу, по надхвостью проходит полоса разного цвета и ширины у различных подвидов. Обитает в высокогорных районах Юго-Восточной Азии. Питается насекомыми. Строит гнёзда в колониях на скалах или в тёмных пещерах, по меньшей мере один из подвидов способен к эхолокации. Кладка обычно состоит из двух яиц, птицы птенцовые.

Гималайская салангана была описана британским зоологом Томасом Уолкером Хорсфилдом в 1840 году на основе зарисовок, сделанных британским врачом, интересовавшемся биологией, Джоном Макклелландом, и первоначально отнесена к ласточкам. В 1970 году способные к эхолокации неблестящие стрижи были выделены из рода саланган в группу Aerodramus. Название Collocalia brevirostris также продолжает использоваться. Aerodramus vulcanorum входил в состав этого таксона как подвид, позднее был выделен в отдельный вид.

Описание 

Довольно крупный стриж с вильчатым хвостом. Длина тела составляет . Оперение сверху тёмно-коричневое со светло-серой полосой по надхвостью, снизу — однородное, бледно-серого цвета. Бёдра белые, с редкими перьями. Молодые особи имеют больше белых контурных перьев и менее выраженную полосу по надхвостью, перья на бёдрах ещё реже, чем у взрослых особей. Масса гималайской саланганы составляет . Американский орнитолог Гарри Чёрч Оберхользер в своей работе 1906 года приводит такие размеры: длина крыла — , хвоста — , клюва — , лап — .

По современным представлениям, для номинального подвида характерна заметная коричневато-серая полоса по подхвостью, длина крыла составляет . Подвид A. b. innominatus отличается от номинального более тёмной полосой по надхвостью, почти незаметной на фоне основного цвета оперения сверху. Маховые и рулевые перья немного блестят синим или зелёным, длина крыла составляет . Подвид A. b. rogersi по мнению описавшего его американского орнитолога  имеет абсолютно голые бёдра, однако специалисты  (HBW Alive) отмечают, что перья на бёдрах того же цвета, что и вся птица снизу, длина крыла составляет  — это самый маленький среди всех подвидов.

Гималайская салангана издаёт сухой повторяющийся звуковой сигнал «chit..chit ..» и длинный треск. Во время показательных полётов позывки гималайской саланганы чрезвычайно быстрые и шумные. Музыкальное щебетание сопровождается более яростными и чётко выраженными одиночными звуками «zheek, zheek, zheek …». Подвид A. b. innominatus способен к эхолокации. Его позывки состоят из коротких потрескивающих звуков, сначала постепенно ускоряющихся, а затем замедляющихся.

Распространение 
Гималайская салангана обитает в высокогорных районах Юго-Восточной Азии. Рекордные отметки зафиксированы в Непале на высоте 4575 метров над уровнем моря. В Бутане высотный диапазон колеблется в основном от 600 до 3000 метров, хотя в редких случаях птицу отмечали на высоте 3800 метров. Международный союз охраны природы в качестве нижней границы диапазона приводит 1500 метров. Общая площадь ареала составляет 3 630 000 км² и включает территории таких стран как Бангладеш, Бутан, Китай, Индия, Лаос, Мьянма, Непал, Таиланд, Вьетнам и Малайзия. Численность данного вида остаётся стабильной, он относится к видам, вызывающим наименьшие опасения. Предпочитает покрытые лесом долины рек, но может селиться и в культурных ландшафтах. В подходящей среде обитания птицы довольно многочисленны, известно о колонии в Бутане, насчитывающей более тысячи особей.

Относительно небольшая часть популяции гималайской саланганы осуществляет сезонные миграции. В Гималаях они в основном представляют высотные миграции: в Непале птицы на зиму опускаются на высоту 900—2750 метров (ниже только в случае плохих погодных условий), а в Бутане — 200—1800 метров. Другие подвиды зимуют в ноябре—марте на полуострове Малакка. На севере и востоке Бангладеш гималайская салангана впервые была зафиксирована в 1985 году. С тех пор небольшие стаи изредка отмечают в промежутке с октября по март. Статус птиц на Суматре неопределён, вероятно они не обитают на острове круглый год, а прилетают только на зимнее время. В ноябре 2007 года, после циклона в Индийском океане, была сделана серия фотографий гималайской саланганы на острове Сокотра. В апреле 2008 года птица была зафиксирована на острове Хондо в Южной Корее: у пойманного экземпяла был произведён анализ ДНК, который подтвердил его принадлежность данному виду, хотя ещё раньше высказывались подобные предположения. Полёты через Малаккский пролив в середине сентября могут быть связаны с обычным расселением.

В зимнее время подвид A. b. innominatus может достигать южной части Андаманских островов, однако идентификация затруднена в связи со схожестью птиц с саланганой-водорослеедом (Aerodramus fuciphagus). Аналогично, нет достоверных сведений о присутствии птиц на Мальдивских островах из-за схожестью их с  (Aerodramus unicolor). Информация о размножении данного подвида на острове Наркондам не подтвердилась. На западе Малайзии в ноябре отмечали ночные полёты представителей этого и номинального подвидов. Подвид A. b. rogersi отмечали на юго-западе провинции Юньнань в Китае, статус к югу от города Сураттхани в Таиланде неясен.

Пересечение ареалов с индийской саланганой, обладающей тёмной полосой по надхвостью, возможно также в западной части Гималаев.

Питание 
В рацион гималайской саланганы входят двукрылые и перепончатокрылые.

Птицы обычно питаются в стаях размером до 50 особей, хотя нередко встречаются и более крупные стаи, включающие 300—500 особей, смешанные с другими стрижами и ласточками. В сумерках или во время плохой погоды гималайская салангана часто спускается с холмов чтобы летать над культивированными землями, особенно с большим количеством стоячей воды.

Размножение 
Сезон размножения приходится на период с апреля по июнь. В Шэньцзинской пещере, расположенной в Хупиншаньском национальном природном заповеднике, в которой в период с 1994 по 2007 годы проводились исследования размножения гималайских саланган, птицы обитают с начала апреля по начало ноября.

Птицы создают колонии и строят гнёзда на вертикальных скалах или внутри тёмных пещер. Отдельные гнёзда часто касаются друг друга. Подвешенное гнездо построено из растительных материалов, в частности мхов, скреплённых твёрдой слюной. Диаметр гнезда в верхней части составляет в среднем 6 см, к низу сужается до 5 см, глубина внутри гнезда — 2 см. Строительство гнезда продолжается около 60 дней, при этом птицы полностью используют материалы предыдущих гнёзд.

Гималайские саланганы моногамны. Птицы могут спариваться как в воздухе, так и в гнезде, учёные полагают, что спаривание в воздухе имеют малую вероятность успеха, поэтому многие стрижи осуществляют копуляцию в гнезде. В Шэньцзинской пещере птицы откладывали яйца в основном в июне. Кладка состоит из двух белых яиц средним размером 21,8 на 14,6 мм, изредка бывает только одно яйцо. На яйцах могут сидеть оба родителя, но в основном этим занимается самка. В среднем, при температуре около 37,3 °C через 27,9 дней вылупляются птенцы. Вероятность успеха кладки — 71,4 %. Птенцы рождаются голыми и беспомощными. В течение 27 дней родители, преимущественно самцы, кормят птенцов насекомыми из своего рациона. Ещё 3—4 дня птенцы учатся летать. При вылете из гнезда птенцы в среднем тяжелее взрослых особей, это различие пропадает к началу половой зрелости.

В среднем самка способна откладывать яйца в возрасте одного года и на протяжении пяти лет.

Систематика 
Гималайская салангана была описана британским зоологом Томасом Уолкером Хорсфилдом в 1840 году и отнесена к ласточкам — Hirundo brevirostris (от  — «короткий»,  — «-клювый»). В некоторых источниках она приписывается британскому врачу, интересовавшемуся биологией, Джону Макклелланду. Во второй половине 1830-х годов он сделал зарисовки около 170 видов птиц, включая гималайскую салангану, часть которых была описана Хорсфилдом в 1840 году. В XIX — начале XX века данный вид объединяли сначала с индийской саланганой (Aerodramus unicolor), а потом саланганой-водорослеедом (Aerodramus fuciphagus). Также близкородственной признавалась связь с филиппинской саланганой (Aerodramus whiteheadi), однако птицы отличаются типом гнезда и рисунком.

Долгое время относилась к роду саланган (Collocalia). В 1970 году южноафриканский орнитолог  разделил род на три группы, одна из которых — Aerodramus (от  — «воздух»,  — «гонщик») — включала неблестящих стрижей, как и гималайская салангана, способных к эхолокации. Вместе с тем, название Collocalia brevirostris также продолжает использоваться. Aerodramus vulcanorum входил в состав этого таксона как подвид Aerodramus brevirostris vulcanorum, позднее был выделен в отдельный вид. Многие исследования гималайской саланганы основывались именно на этом подвиде, в силу его уязвимого положения, поэтому могут быть пересмотрены.

В настоящее время гималайскую салангану относят к роду Aerodramus семейства стрижиных и выделяют три подвида:
  — от гор в штате Химачал-Прадеш на севере Индии до провинции Юньнань на юге Китая, а также в Мьянме и Таиланде. Зимует в Бангладеш и на юго-западе Таиланда на полуострове Малакка и, возможно, на острове Суматра.
  — в восточной и южной частях центрального Китая (провинции Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань), на севере Вьетнама в регионе Тонкин. Зимует на юго-западе Таиланда и на полуострове Малакка, изредка на Андаманских островах и, возможно, на острове Суматра. Подвиды Aerodramus brevirostris inopina и Aerodramus brevirostris capnitis, обитающие в провинции Хубэй в восточной части центрального Китая, считаются синонимичными данному подвиду. Птицы с более тёмным цветом надхвостья иногда описываются как отдельный подвид Aerodramus brevirostris pellos.
  — на востоке Мьянмы и на западе Таиланда. Зимует в провинции Сураттхани на юге Таиланда. Часто рассматривается как отдельный вид, или объединяется с индийской саланганой. При этом встречаются и промежуточные особи.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Aerodramus
Птицы Азии
Животные, описанные в 1840 году